Ivanov este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nikola Ivanov (1861–1940), general bulgar.
 Veaceslav Ivanov (1866–1949), poet, mistagog, filozof, traducător și dramaturg rus. 
 Vsevolod Ivanov (1895–1963), scriitor rus.
 Alexi Ivanov (1922–1997), politician bulgar.
 Veaceslav Ivanov (1929–2017), filolog și indo-europenist rus.
 Eugeniu Ivanov (n. 1933), fizician român.
 Haralambie Ivanov (1941–2004), caiacist român, multiplu campion mondial, european, laureat cu argint la Mexico 1968.
 Dimitrie Ivanov (1944–1998), caiacist român, laureat cu argint la Mexico 1968.
 Dumitru Ivanov (1946–2021), politician și deputat moldovean.
 Ananie Ivanov (n. 1946), deputat român.
 Alexei Ivanov (n. 1952), deputat moldovean.
 Gjorge Ivanov (n. 1960), președinte al Republicii Macedonia (2009–2019).
 Valentin Ivanov (n. 1961), arbitru rus.
 Violeta Ivanov (n. 1967), politiciană și ministră moldoveană.
 Vlad Ivanov (n. 1969), actor de film, scenă, televiziune și voce român.
 Xenia Ivanov (n. 1970), voleibalistă română.
 Vasil Ivanov (n. 1972), jurnalist bulgar.
 Ruslan Ivanov (n. 1973), ciclist moldovean. 
 Stanislav Ivanov (n. 1980), fotbalist moldovean.
 Alexander Ivanov (n. 1994), cântăreț bielorus.
 Antoni Ivanov (n. 1995), fotbalist bulgar.

Vezi și
 Ivanova
 Ivanovici